Arroteia é uma pequena zona na Giesteira (Bairro de Belém), por sua vez uma das onze subdivisões da cidade da Póvoa de Varzim. Como lugar da freguesia de Beiriz, Arroteia tinha 72 habitantes no censo de 2001. 

A Arroteia é uma zona residencial urbana que se localiza toda em volta do largo homónimo, afluente da Avenida 25 de Abril.

Bairros da Póvoa de Varzim
Beiriz